CFM — аббревиатура:

 Cubic Feet per Minute — староанглийская мера скорости стока воды.
 Calea Ferată din Moldova — государственная железнодорожная компания Молдавии.
 Confocal microscopy — оптический микроскоп, обладающий значительным контрастом по сравнению с обычным.
 CFM International — совместное предприятие GE Aviation (подразделения американской компании General Electric) и Snecma (подразделения французской компании Safran SA).
 CFM56 — серия турбовентиляторных авиадвигателей производства CFM International.